Rugby steht für:
 Rugby, eine Sportartenfamilie
 Rugby (Automarke), eine britische Automarke
 Rugby (Honegger), ein Werk des Komponisten Arthur Honegger
 Rugby (Marke), eine Modemarke von Ralph Lauren
 Rugby (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Rugby School, englische Schule

Orte im Vereinigten Königreich:
 Rugby (Warwickshire)
 Borough of Rugby, Verwaltungseinheit

in den Vereinigten Staaten:
 Rugby (Colorado)
 Rugby (Illinois)
 Rugby (Indiana)
 Rugby (North Carolina)
 Rugby (North Dakota)
 Rugby (Tennessee)
 Rugby (Texas)
 Rugby (Virginia)
 Rugby Hall (Maryland)
 Rugby Junction (Washington County, Wisconsin)